Fall River (Kansas)
Fall River (Massachusetts)
Fall River (Wisconsin)
Fall River Mills

Desambiguações de topônimos